Amy har flere betydninger:

 Amy
 Amy (film fra 1981)
 Amy (film fra 1997)
 Amy (film fra 2013)
 Amy (film fra 2015)
 Amys ret
 Amys vilje